Artiómovsk (Krasnoiarsk), ciutat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Kiputxe, ciutat de la província de Lugansk, a Ucraïna